Tassift är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Tassift ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tassift är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Havet är nära Tassift åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Tassift. Runt Tassift är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tétouan,  km nordväst om Tassift. I omgivningarna runt Tassift  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan